Буро́н () — посёлок (с 1954 по 2005 г. — рабочий посёлок) в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания. Административный центр Буронского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен вдоль Транскавказской магистрали, на правом берегу реки Ардон. Находится в 40 км к югу от районного центра Алагир и в 84 км к юго-западу от Владикавказа.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
В декабре 2007 года открыта пограничная застава «Бурон».

Посёлок расположен на территории Северо-Осетинского заповедника.

Улицы 
 К. Х. Хетагурова
 Ленина

Примечания

Ссылки 
  (30.06.2022)

Населённые пункты Алагирского района
Бывшие посёлки городского типа Северной Осетии